Kostelů zasvěcených svatému Lukáši je více:

Česko

 Kostel svatého Lukáše (Dřínov)
 Kostel svatého Lukáše (Karlovy Vary)
 Kostel svatého Lukáše (Křečovice)
 Kostel svatého Lukáše (Myslibořice)
 Kostel svatého Lukáše (Suchodol)
 Kostel svatého Lukáše (Suchov)
 Kostel svatého Lukáše (Svárov)

Francie
 Kostel svatého Lukáše (Paříž)

Slovensko
 Kostel svatého Lukáše (Dulovce)

Související články 
 Kaple svatého Lukáše
 Katedrála svatého Lukáše

Externí odkazy